Турнір з футболу на VIII літніх Олімпійських Іграх у Парижі проходив з 25 травня по 9 червня 1924 року. У ньому брали участь чоловічі збірні 22 країн, 19 з яких представляли Європу. 

Турнір складався з 24 матчів, у яких було забито 96 м'ячів. Оскільки в той час ще не існувало чемпіонату світу з футболу, саме на Олімпійських іграх визначалася найсильніша збірна світу. Переможцем стала збірна Уругваю.

Учасники

Плей-оф

Фінал

Посилання 
 Сайт FIFA 
 RSSSF Archive